Гаврин — фамилия; имеет женскую форму Гаврина.
 Гаврин, Александр Сергеевич (род. 1953) — российский политический деятель, министр энергетики России, кандидат социологических наук.
 Гаврин, Алексей Петрович (в монашестве Алексий; 1883—1937) — православный монах, святой Русской православной церкви.
 Гаврин, Владимир Николаевич (род. 1941) — российский физик, академик РАН.
 Гаврин, Дмитрий Викторович (в монашестве Филарет; род. 1973) — епископ Русской православной церкви, епископ Бежецкий и Весьегонский.